Bellanova ist der Familienname folgender Personen:

 Raoul Bellanova (* 2000), italienischer Fußballspieler
 Teresa Bellanova (* 1958), italienische Politikerin